Santo Domingo de la Calzada (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Santo Domingo de la Calzada (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja